Педашенко — фамилия.

Известные носители:

 Педашенко, Дмитрий Дмитриевич (1868—1927) — русский зоолог и педагог.
 Педашенко, Иван Константинович — губернатор Иркутской и Енисейской губерний, военный губернатор Амурской и Забайкальской областей.